Raeticodactylidae es una familia extinta de pterosaurios eudimorfodontoideos que vivieron a finales del período Triásico, en lo que hoy es Suiza. Esta familia fue nombrada en 2014 por los paleontologos Brian Andres y Xu Xing y el programador James Clark. El siguiente cladograma muestra la topología de Andres (2014)

Referencias

Pterosauria